HFN est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Hornafjörður, un aéroport islandais desservant la ville d'Höfn, située sur la côte nord-est de l'île.

HFN est un sigle qui peut désigner :
 , un bande indienne basée sur la baie de Pachena, à environ 300 km (190 mi) au nord-ouest de Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada.

Code